Гран-при Франции 1978 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли 2 июля 1978 года на трассе «Поль Рикар».

Команда «Лотус» вновь одержала двойную победу. Чемпион мира 1976 года Джеймс Хант завоевал свой единственный подиум в сезоне.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции